pornografia – wizerunek osób lub przedmiotów o cechach jednoznacznie seksualnych
 Pornografia – polski zespół muzyczny
 Pornografia – powieść Witolda Gombrowicza z 1960 roku
 Pornografia – polski film fabularny z 2003 roku w reżyserii Jana Jakuba Kolskiego
 Pornografia – album grupy Defektu Muzgó